|}
Die Bahnstrecke Lahti–Kouvola () ist eine Bahnstrecke in Finnland. Sie hat eine Länge von 61,4 km, ist elektrifiziert und hat wie alle Bahnstrecken in Finnland die russische Spurbreite von 1524 mm. Eigentümer der Strecke ist der finnische Staat und Betreiber ist VR-Yhtymä.

Geschichte 
Am 11. September 1870 wurde die 155 km lange Linie Lahti–Kouvola(–Luumäki–Vainikkala) eröffnet.

Im Jahr 2008 wurden 20,6 Millionen Tonnen Güter über die Strecke transportiert.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Finnland
Bahnstrecke LahtiKouvola
Bahnstrecke LahtiKouvola